Змагання із супергігантського слалому в гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 мали пройти 15 лютого на гірськолижному курорті «Чунбон», але організатори перенесли їх на 16 лютого, після того, як змушені були через сильний вітер перенести на 15 лютого змагання в швидкісному спуску серед чоловіків.

Результати 
Змагання розпочались об 11:00 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки